Мазманя́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Мазманян, Армен Агасиевич (1960—2014) — советский и армянский режиссёр и актёр.
 Мазманян, Микаэл Давидович (1899—1971) — советский архитектор.
 Мазманян, Ованес (1892—1920) — армянский военный деятель, полковник.

См. также 
 Мазманьян, Александр Николаевич (род. 1951) — советский футболист, тренер, футбольный судья.